Питер Френетт () род. 24 февраля 1992 года в Порт-Джефферсоне — американский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр в Ванкувере.

В Кубке мира Френетт дебютировал 15 января 2011 года на этапе в Саппоро, а на следующий день, в первый раз попал в двадцатку лучших на этапах Кубка мира, заняв 18-е место. В рамках Континентального кубка имеет в своём активе одно попадание в тройку лучших.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, принимал участие во всех трёх дисциплинах: нормальный трамплин — 41-е место, большой трамплин — 32-е место, командные соревнования — 11-е место.

За свою карьеру принимал участие только в одном чемпионате мира. На чемпионате мира 2011 участвовал в одной дисциплине: большой трамплин — 35-е место. В квалификации на малом трамплине не стартовал.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина США
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года